Die 15. FIFA Junioren-Fußballweltmeisterschaft (offiziell: FIFA World Youth Championship Netherlands 2005) fand vom 10. Juni bis 2. Juli 2005 in den Niederlanden statt. 24 Länder, darunter der Gastgeber Niederlande, der Titelverteidiger Brasilien, Deutschland und die Schweiz, nahmen an dem Turnier teil. 

Argentinien konnte mit einem 2:1-Sieg im Finale gegen Nigeria den insgesamt fünften WM-Titel erringen und ist nun wieder alleiniger Rekordweltmeister. Den dritten Platz belegte Titelverteidiger Brasilien, der Marokko ebenfalls mit 2:1 besiegte. Torschützenkönig wurde mit sechs Treffern der argentinische Stürmer Lionel Messi vom FC Barcelona.

Die deutsche Mannschaft unterlag im Viertelfinale dem späteren Drittplatzierten Brasilien, die Schweiz schied bereits in der Vorrunde als Gruppenletzter aus. Österreich konnte sich nicht für die WM-Endrunde qualifizieren.

Spielorte 
Die Spiele der WM fanden in sechs Stadien in sechs verschiedenen niederländischen Städten statt.
 Doetinchem – Stadion De Vijverberg (12.025 Plätze)
 Emmen – Univé-Stadion (8.800 Plätze)
 Enschede – Arke Stadion (13.394 Plätze)
 Kerkrade – Parkstad Limburg Stadion (19.500 Plätze)
 Tilburg – Wilhelm-II.-Stadion (14.850 Plätze)
 Utrecht – Stadion Galgenwaard (24.900 Plätze)

Teilnehmer

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 

 Trainer: Michael Skibbe

 Trainer: Pierre-André Schürmann

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Gruppe E 

|}

|}

Gruppe F 

|}

|}

Drittplatzierte 
Die vier besten Drittplatzierten erreichten neben den jeweils beiden Gruppenersten das Achtelfinale.

!!Gruppe
 || D
 || B
 || E
 || C
 || F
 || A
|}

Finalrunde

Übersicht

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

 Trainer: Francisco Ferraro

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Junioren-WM 2005 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Auszeichnungen

Weblinks 
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2005 bei FIFA.com
 Technischer Bericht der FIFA (PDF; 10,3 MB)

2005
Fußballveranstaltung 2005
Fußball (Niederlande)
Sportveranstaltung in den Niederlanden